[[Fișier:Map mn aimags de.png|thumb|350px|Amplasarea ''Aimagurile Mongoliei și capitala Ulaanbaatar]]Provinciile sau Aimagurile Mongoliei''' sunt cele mai mari suprafețe teritoriale în împărțirea administrativă a Mongoliei.

Mongolia are 21 de provincii, un Aimag este subîmpărțit în mai multe Sum-uri, care la rândul lor sunt subîmpărțite în „bag”-uri. Capitala Mongoliei Ulaanbaatar este administrat ca district separat

Vezi și 
 Lista orașelor din Mongolia

Mongolia
Geografia Mongoliei